Uvilla puede estar haciendo referencia a:

 Como término botánico común
El nombre común de la planta Cissus sicyoides.
El nombre común de la planta Coccoloba costata.
El nombre común de la planta Empetrum rubrum.
El nombre común de la planta Physalis peruviana. 
El nombre común de la planta Pourouma cecropiifolia.
El nombre común de la planta '''Ribes uva-crispa.
 En geografía
 Uvilla, distrito municipal en la provincia de Baoruco (República Dominicana).